The Toll of the Sea – film del 1912
 The Toll of the Sea – film del 1915 diretto da Henry MacRae
 The Toll of the Sea – film del 1922 diretto da Chester M. Franklin